El FC Lusitanos fue un club de fútbol de Andorra, de la ciudad de Andorra la Vieja. Fue fundado en 1999 y juega en la Segunda División de Andorra. Su nombre, escudo y uniforme se deben a su identidad portuguesa, ya que la mayoría de sus jugadores son de Portugal o son inmigrantes portugueses en Andorra.

Historia 
Participó por primera vez en la Liga andorrana la temporada 1999-2000, en la que se proclamó campeón de Segunda División, logrando el ascenso a la primera categoría.

La temporada 2001/02 logró su primer título, la Copa Constitució, tras imponerse por 2-0 en la final al Inter d'Escaldes.

Ganó la liga por primera vez en la temporada 2011-12.

Una grave crisis económica llevó al equipo al descenso en la temporada 2018-19 y, un año después, a su desaparición.

Jugadores

Plantilla 2018

Palmarés

Torneos nacionales 
 Primera División de Andorra (2) 2011/2012, 2012/2013
 Copa Constitució (1): 2002
 Supercopa de Andorra (2) : 2012, 2013
 Segunda División de Andorra (1)''': 1999/2000

Participación en competiciones de la UEFA

Récord Europeo

Temporadas

Notas

Enlaces externos 
 Página oficial
 soccerway.com
 Torneos Continentales

Referencias 
Equipos de fútbol desaparecidos de Andorra
Equipos de fútbol fundados en 1999
Deporte en Andorra la Vieja
Andorra en 1999
Equipos de fútbol desaparecidos en 2020